Місячний сарос 137 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що заходить. Вона почалась 17 грудня 1564 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершиться 20 квітня 2953, коли Місяць востаннє торкнеться її північного краю. Серія містить 78 затемнень, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1388 років.

Серія містить 28 повних затемнень від 6 вересня 1979 до 28 червня 2466, 8 часткових перед повними від 10 червня 1835 до 26 серпня 1961 і 7 часткових після повних від 9 липня 2484 до 12 вересня 2592.

Попереднім у серії було повне затемнення 16 вересня 1997 і наступним буде також повне 28 вересня 2015.

Найдовшим у серії повним затемненням буде 44-е, яке відбудеться 13 квітня 2340 і триватиме 99,9 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 137 

Місячні сароси